W sezonie 2018/19 Puchar Gibraltaru zdobyła drużyna .

Rozgrywki

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Gibraltaru w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Gibraltar w XXI wieku